Adaza (del árabe الدقسة ad-daqsa, cfr. valenciano dacsa) puede hacer referencia a:
 originalmente, la lenteja (Lens culinaris);
 en España, el sorgo o zahina ('Sorghum bicolor);
 en México, el maíz (Zea mays);

o bien, a los lugares:
 Adaza, comunidad no incorporada en el condado de Greene, Iowa, Estados Unidos

Arabismos